KGN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kasongo/lunda (Repubblica Democratica del Congo)
 kgn – codice ISO 639-3 della lingua karingani

ja:KGN